Список национальных парков Австрии:

На территории Австрии расположены семь национальных парков.

Национальные парки

Примечания 

 
Австрия, национальные парки
Национальные парки